Gustav Gerstenberger ist der Name folgender Personen:
* Gustav Gerstenberger (Regleur) (1886–1983), deutscher Regleur und Chronometermacher
 Gustav Gerstenberger (Wasserbauingenieur) (1892–1979), deutscher Wasserbauingenieur